Baschnagel ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Baschnagel (* 1967), Schweizer Jazzmusiker
 Pius Baschnagel (* 1970), Schweizer Jazzmusiker